Grude est un toponyme qui peut désigner :
Grude, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Grude, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 

Gruda